18-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с 25 августа по 4 сентября 1955 года в Сталинграде с участием 10 команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 10 команд: 8 из них определились по итогам предыдущего чемпионата (класс «А») и две лучшие из класса «Б» первенства 1954 года.  

Команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

Класс «А» покидает минский «Буревестник».

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Софья Горбунова, Лилия Каленик, Галина Козлова, Серафима Кундиренко, Вера Озерова, Наталья Пшеничникова, Ираида Седова, Лидия Стрельникова, Т.Уткина, Александра Чудина. Тренер — Николай Бендеров.

 «Локомотив» (Москва): Р.Бабаева, Лидия Болдырева, Татьяна Бунина, Т.Гончарова, Г.Киселёва, Милития Кононова, Антонина Моисеева, Л.Сачкова, Валентина Свиридова, Мария Чичинадзе. Тренер — Михаил Сунгуров.

 «Спартак» (Ленинград): Т.Азорская, В.Арешева, Алиса Галахова, Валентина Гладкова, Г.Голубева, Кира Горбачёва, А.Садыкер, Н.Смирнова, Г.Худякова. Тренер — Анатолий Эйнгорн.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1955 год в волейболе
Спорт в России в 1955 году
Чемпионаты СССР в 1955 году
Август 1955 года
Сентябрь 1955 года
Спортивные соревнования в Волгограде
1950-е годы в Волгоградской области